Ajos Dimitrios – gmina w Grecji, w regionie Attyka
 Ajos Dimitrios – miasto w Grecji, w regionie Attyka
 Ajos Dimitrios – wieś w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Limassol
 Ajos Dimitrios – stacja metra ateńskiego